Ха́авикко () — финская фамилия. Известные носители:

 Хаавикко, Пааво (1931—2008) — финский писатель.
  (род. 1975) — финская легкоатлетка.